Avis puede referirse a:
El singular, en latín, de «aves».
Avis, una villa del Distrito de Portalegre, región Alentejo y subregión del Alto Alentejo, Portugal.
Avis (freguesia), una freguesia del municipio de Avis, Portugal.
Avis (Pensilvania), un borough ubicado en el condado de Clinton en el estado estadounidense de Pensilvania.
La Casa de Avís, reinante en Portugal entre los siglos XIV y XVI.
Avis (Harry Potter), hechizo de la serie Harry Potter.